A Causa Reacionária é um movimento social e um movimento político que defenda a restauração da monarquia portuguesa, também defende o nacionalismo português em relação à questão de Olivença e apoia a anexação dos territórios da Galiza e Ceuta.

História

Criada por jovens estudantes de escolas portuguesas, o grupo com o nome "GEC" (Grupo dos Estudos Conservadores), havia sido criado para divulgar as ideias conservadoras e religiosas às escolas portuguesas, no entanto acabou por expandir e virar um movimento social e político que tem função de divulgar as ideias Nacionalistas, Conservadoras e Monárquicas para o povo português.

O nome "Causa Reacionária" foi adotado nas primeiras eleições do grupo em 2022 para renovar a imagem do movimento.

Ideologia

A organização defende causa nacionalistas como a "ocupação" espanhola em Olivença, cidade situada em Badajoz, defende a anexação dos territórios de Galiza, por esta ter cultura e apresentar similaridades da língua portuguesa e do território de Ceuta, cidade no norte de África reivindicada pela nação de Marrocos.
O Tradicionalismo e Doutrina Católica vêm da sua fundação de difusor de ideias de carácter religioso e tradicionais, a organização defende a "tradição portuguesa" e defende mais eventos tradicionais em Portugal.
A organização também defende pautas conservadoras no caso de conservar as mesmas tradições e conservar a Religião Católica.
Antissocialismo é defendido pois o governo português apresenta uma grande influência socialista e por esta ser uma "ameaça" para os valores culturais e sociais do povo português.
O Euroceticismo é defendido como uma descrença nas instituições europeias como a União Europeia, porém não defendem totalmente a saída de Portugal da mesma, apoiam a adoção da moeda escudo, a antiga moeda de Portugal usada antes de 2002 e mais soberania ao território português.

Organização

A Causa Reacionária está dividida entre Departamentos e Zonas Distritais, a Causa está presente em eventos sociais, propagandísticos em Lisboa, Porto, Vila Real, também nos Arquipélagos dos Açores e da Madeira.
Os "líderes distritais" assim conhecidos são um fator importante para a divulgação do movimento em todo o país, fazendo eventos em cidades e vilas portuguesas.

Atuação

Redes Sociais
A organização usa a internet sendo o maior fator para o crescimento do movimento, tanto cartazes e propaganda pelo país.
As redes sociais são um grande fator da divulgação das ideias como por exemplo no Instagram, YouTube e Discord.

Envolvimento Político

A organização também defende que seus participantes juntem-se a partidos políticos de Portugal como por exemplo, PSD, CDS-PP, Chega e Ergue-te.

Presidentes da Causa Reacionária

Ver Também
 Integralismo Lusitano 
 Ortodoxia
 Nacionalismo Lusitano
 Integralismo Brasileiro
 Fascismo

Ligações Externas
Canal Oficial da Causa Reacionária, no YouTube.

Organizações políticas monárquicas em Portugal